Иван Белоусько:
 Белоусько, Иван Васильевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Белоусько, Иван Порфирьевич — новатор промышленного производства времен СССР, Герой Социалистического Труда (1981). Почетный гражданин Кременчуга.